I64, I-64 ou I/64 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-64, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 64 (I-64), une autoroute américaine reliant O'Fallon à Chesapeake ;
  Route slovaque I/64 reliant la frontière hongroise à Žilina.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres